Област Монтана (също и Монтанска област) е една от 28-те области на България. Тя заема площ 3635,5 km² и има население 148 098 души (преброяване 2011). Пощенските кодове на населените места в област Монтана са от 3400 (за град Монтана) до 3699. МПС-кодът ѝ е М.

Област Монтана граничи с областите Видин, Враца, София-област.

Населени места 
Населени места в област Монтана (градовете са с удебелен шрифт):

Население

Численост на населението 
Численост на населението в населените места на днешните общини в област Монтана, според преброяванията през годините:

Прираст на населението

Естествен прираст

Етнически състав 
Численост и дял на етническите групи според преброяванията на населението през годините:

Езици 
Численост и дял на населението по роден език, според преброяването на населението през 2001 г.

Вероизповедания 
Численост и дял на населението по вероизповедание според преброяванията на населението през годините:

Защитени територии 
В община Вършец се намира част от природен парк „Врачански Балкан“. Към 2015 г. в област Монтана се намират още 1 резерват, 1 поддържан резерват, 13 защитени местности и 5 природни забележителности.

Източници

Външни препратки 

  
  Музикални изпълнители в стил рок или свързаните с него подстилове музика от областта в Български рок архиви